Příjmení či přízvisko Hrdý (Hrdá) nosí více různých osobností:

 Albrecht I. Hrdý, jinak Albrecht I. Míšeňský (1158–1195) – míšeňský markrabě z rodu Wettinů
 Antonín Hrdý (1888–1954) – český katolický kněz, vysokoškolský pedagog
 Edita Hrdá (* 1963) – česká diplomatka
 Ferdinand Hrdý (1872–1949) – český katolický kněz, děkan v Libáni
 Jan Hrdý (1838–1896) – český učitel a spisovatel
 Jan Nepomuk Hrdý (1865–1946) – český katolický kněz, historik a mecenáš
 Jana Hrdá (1952–2014) – aktivistka, zakladatelka a propagátorka osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením
 Karel Hrdý (1942–2016) – český politik ČSSD, pak KDU-ČSL, poslanec ČNR a PSP a náměstek min. školství
 Michal Hrdý (1959–2003) – český karikaturista
 Mikuláš Hrdý z Klokočné – moravský středověký šlechtic
 Roman Hrdý (* 1973) – český pravoslavný biskup
 Semjon Hrdý (1316–1353) – kníže moskevský a veliký kníže vladimirský z dynastie Rurikovců

Česká příjmení